Locana (tibetano: spyan ma) é a consorte do Buda Ratnasambhava, um dos cinco Budas da meditação. Pode ser considerada também consorte do Buda Akshobya. De acordo com Dudjom Rinpoche, expressa a propriedade elemental do espaço que é a coesão.

 Rinpoche, Dudjom  (Jikdrel Yeshe Dorje) The Nyingma School of Tibetan Buddhism - its fundamentals and history. Boston: Wisdom, 1991. ISBN 0861711999.

Budas